De Grand Prix-wegrace van Japan 2001 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 8 april 2001 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie